Chiyoda – miasto w Japonii
 Chiyoda – miasto w Japonii
 Chiyoda – miasto w Japonii
 Chiyoda – miasto w Japonii
 Chiyoda – okręg specjalny Tokio
 "Chiyoda" lub "Chiyodagata" – japońska kanonierka, pierwszy parowy okręt wojenny zwodowany w Japonii w 1863
 "Chiyoda" – japoński krążownik wodowany w 1890
 "Chiyoda" – japoński  lotniskowiec wodowany w 1936